Ottomaanse oorlogen in Europa
 Oostenrijks-Turkse Oorlog (1716-1718)
 Oostenrijks-Turkse Oorlog (1788-1791)